Улица Сазонова — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Сазонова — улица в Ейске.
 Улица Сазонова — улица в Екатеринбурге.
 Улица Сазонова — улица в Омске.
 улица Р. М. Сазонова — улица в Череповце. Названа в честь героя Советского Союза Р. М. Сазонова.

Названные в честь Егора Созонова 

 Улица Егора Сазонова — улица в Уфе.
 Улица Сазонова — улица в Челябинске.
 Улица Петра Сазонова — улица в Воронеже.

Примечания